Scheven steht für:

 Scheven, ein Dorf im Kreis Euskirchen
 Scheven GmbH, zuvor Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau, deutsches Unternehmen

Scheven ist der Familienname folgender Personen
 Dieter Scheven (* 1927), deutscher Verwaltungsjurist
Franz Joseph Scheven (1766–1837), preußischer Landrat
 Gerd von Scheven (1927–2013), deutscher Volkswirt und Ministerialbeamter
 Günter von Scheven (1908–1942), deutscher Bildhauer
 Helmuth von Scheven (1901–1988), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Karl von Scheven (1882–1954), deutscher Theologe und Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche
 Katharina Scheven (geb. Katharina Bauch; 1861–1922), deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin
 Rütger von Scheven (1661–1740), deutscher Unternehmer
 Werner von Scheven (* 1937), deutscher Generalleutnant